Болото Мох — топоним:

 Болото-Мох — гидрологический заказник республиканского значения в Белоруссии.
 Болото Мох — гидрологический заказник общегосударственного значения на Украине.